Jméno a příjmení Zdeněk Pospíšil je jméno několika osob:

 Zdeněk Pospíšil (1944–1993) – divadelní režisér
 Zdeněk Pospíšil (veterinární lékař) (1940–2020) – veterinární lékař, univerzitní profesor

Související články  
 Pospíšil – příjmení